L'esquí de fons és un esport que forma part del programa olímpic des dels Jocs Olímpics d'Hivern de 1924 realitzats a Chamonix (França), si bé únicament en categoria masculina. Les primeres proves femenines foren introduïdes en els Jocs Olímpics d'Hivern de 1952 realitzats a Oslo (Noruega).

Els grans dominadors d'aquest esport són Noruega, Suècia, Finlàndia i l'extinta Unió Soviètica.

Programa

Programa actual

Programa eliminat

Medaller 

en cursiva: comitès nacionals desapareguts.

Medallistes més guardonats

Categoria masculina

Categoria femenina

Enllaços externs 

  Cercador Olímpic
  www.sports-reference.com - Esquí de fons